Drepanon (griechisch  „Sichel“, latinisiert Drepanum) war in der Antike der Name mehrerer Vorgebirge und Städte:

Städte:
 an der Westspitze Siziliens (auch Drepana, Drepane), heute Trapani
 eine antike Stadt in Bithynien, später Helenopolis
 Drepanon (Kyrenaika), eine antike Stadt an der Küste der Kyrenaika, heute vermutlich Carcura in Libyen
 in Griechenland am Peloponnes, im Regionalbezirk Argolis

Landzungen, Vorgebirge und Kaps:
 Kap an der Nordküste der Peloponnes, beim heutigen Drepano (Achaia) in der Gemeinde Aroania in der Präfektur Achaia, etwa 10 km östlich von Patras
 ein Kap an der Nordwestküste Kretas, beim heutigen Drapanon
 ein Landvorsprung am östlichen Ufer des Goldenen Horns, vermutlich der heutige Bezirk Sütlüce in Istanbul
 Kap Drepanon (Zypern) an der Westküste Zyperns, dort vermutlich nahe dem heutigen Agios Georgios Pegeias eine gleichnamige Stadt
 ein Kap an der Westküste des Roten Meeres auf der Höhe der Südspitze des Sinai, heute Ras Gebel Zeit in Ägypten
 Kap Drepanon (Ägypten), ein Kap an der ägyptischen Mittelmeerküste, heute vermutlich Marsa Aasi etwa 60 km westlich von Marsa Matruh